Järna – area urbana della Svezia situata nel comune di Södertälje
Järna – area urbana della Svezia situata nel comune di Vansbro